

Sigle 
 Partido da Reconstrução Nacional – Partito della Ricostruzione Nazionale, partito politico brasiliano
 Partido Restauración Nacional – partito politico costaricano
 pro re nata – locuzione latina utilizzata nelle prescrizioni mediche traducibile in «al bisogno»

Codici 
 PRN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Pristina (Serbia)
 prn – codice ISO 639-3 della lingua prasun